Luc Matthys (1951. május 30. –) belga nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. A Jupiler League asszisztenseként 1995-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Belga labdarúgó-szövetség  Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1980-tól (tartotta) tartja nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezető szolgálatát. Az aktív nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1995-ben vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB kifejezetten asszisztensként (partbíróként) alkalmazta. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Az egyik legtöbbet foglalkoztatott partbíró lehetett. Három csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőn, negyeddöntőn és elődöntőn szolgált. Puhl Sándornak kétszer is segített. Márton Sándor partbíróval szintén két alkalommal működhetett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  6.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB asszisztensi szolgálatra alkalmazta. Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság előtti, önálló asszisztensi szolgálat főpróbája volt.

1992. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Belga labdarúgó-játékvezetők
1951-ben született személyek
Élő személyek